Lucy Wicks (ur. 1973) – australijska polityk, poseł z okręgu Robertson
 Lucy Wicks (ur. 1982) – brytyjska siatkarka